Pseudocamptoum är ett släkte av svampar. Pseudocamptoum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudocamptoum